Kallstenius är en svensk släkt, där den förste med namnet, prosten Georg Kallstenius (1743–1827) var son till en mjölnare vid Kallstena kvarn vid Köping. Den 31 december 2013 var 55 personer med efternamnet Kallstenius bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Kallstenius
 Alfhild Kallstenius-Åhman (1921–2013), konstnär
 Anna Kallstenius (1872–1966), skulptör
 Carl Kallstenius (1823–1898), godsägare och politiker
 Edvin Kallstenius (1881–1967), tonsättare, musikkritiker och musikskriftställare
 Evald Kallstenius (1868–1892/1893), zoolog och polarfarare
 Evald Kallstenius (konstnär) (1898–1957)
 Georg Samuel Kallstenius (1786–1863), mineralog, övermasmästare 
 Gerda Roosval-Kallstenius (1864–1939), målare
 Gottfrid Kallstenius, flera personer
 Gottfrid Kallstenius (konstnär) (1861–1943)
 Gottfrid Kallstenius (filolog) (1873–1942), skolman
 Per Kallstenius (född 1944), stadsarkitekt i Stockholnm

Släktträd (i urval)
Där inte annat anförts är upplysningarna från en släktartikel i Svenskt biografiskt lexikon.

Johan Svanström (1706–1763), mjölnare vid Kallstena kvarn, Köping
Georg Kallstenius (1743–1827), prost i Björskogs socken, idag Kungsörs kommun, Västmanlands län
Georg (Jöran) Samuel Kallstenius (1786–1863), mineralog, övermasmästare 
Gustaf Samuel Kallstenius, telegrafdirektör
Gottfrid Kallstenius (konstnär) (1861–1943), målare, gift med 
+ Gerda Roosval-Kallstenius (1864–1939), målare
John Kallstenius (1892–?), advokat
Evald Knut Baltzar Kallstenius (1898–1957), landskapsmålare
Evald Kallstenius (1868–1892/1893), zoolog och polarfarare
Georg Gottfrid Kallstenius (den äldre), stadskassör
Gottfrid Kallstenius (filolog), skolman, musikskriftställare 
Carl Johan Kallstenius bankamrer
Edvin Kallstenius (1881–1967), tonsättare
Carl Daniel Kallstenius (1790–1836), godsägare
Carl Kallstenius (1823–1898), godsägare och  politiker

Se även
 Villa Kallstenius, byggnad från 1906 i Storängen, Nacka kommun

Källor

Svenska släkter